Гренхен:

 Гренхен — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Золотурн.
 Гренхен — аэропорт, расположенный в городе Гренхен.
 «Гренхен» — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Гренхен.